Jiří Králík, češki hokejist, * 11. april 1952, Gottwaldov (danes Zlín), Češka.

Králík je v češkoslovaški ligi branil za kluba TJ Gottwaldov in Dukla Jihlava, s katerim je v sezonah 1981/82 in 1982/83 osvojil naslov državnega prvaka. V svojih zadnjih dveh sezonah kariere je branil za klub Star Bulls Rosenheim v nemški ligi.

Za češkoslovaško reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, kjer je bil dobitnik ene srebrne medalje, ter štirih svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik ene zlate ter treh srebrnih medalj.

Leta 1985 je prejel nagrado Zlatá hokejka za najboljšega češkoslovaškega hokejista leta. Leta 2010 je bil sprejet v Češki hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| TJ Gottwaldov
| Češkoslovaška liga
| 69/70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TJ Gottwaldov
| Češkoslovaška 2. liga
| 70/71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TJ Gottwaldov
| Češkoslovaška liga
| 71/72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TJ Gottwaldov
| Češkoslovaška 2. liga
| 72/73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TJ Gottwaldov
| Češkoslovaška 2. liga
| 73/74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TJ Gottwaldov
| Češkoslovaška liga
| 74/75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TJ Gottwaldov
| Češkoslovaška 2. liga
| 75/76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 76/77
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 77/78
|
| 44
|
|
|
|
|
| 2.53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 78/79
|
| 33
|
|
|
|
|
| 1.77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 79/80
|
| 44
|
|
|
|
|
| 2.56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 80
|
| 5
| 6
|
|
|
| 2
| 3.93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 80/81
|
| 33
|
|
|
|
|
| 2.66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 81/82
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 82/83
|
| 43
|
|
|
|
|
| 2.24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 83
|
| 8
| 10
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TJ Gottwaldov
| Češkoslovaška liga
| 83/84
|
| 24
|
|
|
|
|
| 3.42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TJ Gottwaldov
| Češkoslovaška liga
| 84/85
|
| 42
|
|
|
|
|
| 2.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Star Bulls Rosenheim
| Nemška liga
| 85/86
|
| 36
|
|
|
|
|
| 2.78
|
|
| 9
|
|
|
|
|
| 4.21
|
|-
| Star Bulls Rosenheim
| Nemška liga
| 86/87
|
| 7
| 7
| 0
| 0
| 0
| 2
| 3.81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Sklici

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Češki hokejski vratarji
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Češkoslovaško
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Hokejisti HC Zlín
Hokejisti Dukla Jihlava
Hokejisti Star Bulls Rosenheim
Sprejeti v Češki hokejski hram slavnih